Полочка:
 Полочка — деталь швейных изделий.
 Полочка — архитектурный облом.